Żukowiec –  miejscowość na Białorusi, rejon berezyński
 Żukowiec –  miejscowość na Ukrainie
 Żukowiec – wzniesienie nad Jeziorem Myczkowskim